Francisco González Balcarce puede referirse a los siguientes militares de Argentina:

 Francisco González Balcarce Elat: militar del Cuerpo de Blandengues de Buenos Aires;
 Francisco María González Balcarce: hijo del anterior, militar de la Guerra de la Independencia Argentina;
 Francisco Javier González Balcarce: sobrino del anterior.